Stenostomum är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av den tyske zoologen Eduard Oscar Schmidt 1848. Släktet ingår i familjen Stenostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Stenostomum